Роме́н Алессандрини́ (; 3 апреля 1989 года, Марсель, Франция) — французский футболист, полузащитник клуба «Шэньчжэнь Руби».

Клубная карьера

Начало карьеры 
Ромен Алессандрини — воспитанник клуба «Геньон». Впервые за «Геньон» сыграл в сезоне 2008/09, когда команда выступала в лиге Насьональ. Летом 2010 года перешёл в клуб Лиги 2 «Клермон» и 30 июля 2010 года в матче первого раунда кубка лиги против «Меца» впервые сыграл за новую команду и забил первый гол в карьере за профессиональный клуб.
В матче с «Булонью», сыгранном 6 августа 2010 года, полузащитник дебютировал в Лиге 2. На 87-й минуте встречи полузащитник забил гол, благодаря которому «Клермон» добился ничьей на выезде.
Всего за «Клермон» Алессандрини провёл два сезона, сыграл в Лиге 2 68 матчей и забил 22 гола.

«Ренн» 
Летом 2012 года Алессандрини перешёл в «Ренн». Впервые Ромен сыграл за бретонцев 25 августа 2012 года в матче 3-го тура чемпионата против «Ниццы». Он провёл на поле весь матч и забил гол на 59-й минуте встречи
.

Статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Геньон»
Игроки ФК «Клермон»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
Игроки ФК «Циндао»
Игроки ФК «Шэньчжэнь»